Кубок португальської ліги 2013–2014 — 7-й розіграш Кубка португальської ліги (також відомий як Таша да Ліга). У змаганні брали участь 33 команд. Титул здобула лісабонська Бенфіка.

Перший раунд 
Матчі були зіграні з 27 липня до 14 серпня 2013 року.

Група А 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

Другий раунд 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 вересня/13 жовтня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 вересня/30 жовтня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/30 жовтня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/30 жовтня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12 жовтня/16 листопада 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13 жовтня/17 листопада 2013

|}

Третій раунд 
Матчі були зіграні з 29 грудня 2013 року до 26 січня 2014 року.

Група А 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

Півфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 лютого 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 квітня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок португальської ліги на soccerway 

2013–2014
2013 у футболі
2014 у футболі
2013 у португальському спорті
2014 у португальському спорті